Agonist (von altgriechisch agonistēs „der Tätige, Handelnde, Führende“) steht für:
 Agonist (Anatomie), Muskel oder Teil des Nervensystems, der bei zunehmender Aktivität von seinem Gegenspieler zunehmend gehemmt wird
 Agonist (Pharmakologie), Wirkstoff, der eine bestimmte Transmitterwirkung nachahmt oder ersetzt
 The Agonist, kanadische  Metalcore-Band (ab 2007)

 Agonistik steht für:
 Agonistik (Philosophie), von Jean-François Lyotard geprägte Bezeichnung im Kontext der Postmoderne

 musikalisches Wettstreiten, siehe Agon (Musik)
 biologisches Aggressions- oder Kampfverhalten, siehe agonistisches Verhalten

Siehe auch:
 inverser Agonist (pharmakologische Substanzen)
 Agonistiker (Soldaten Christi: Untergruppe der Donatisten)
 Agonie (längerer Todeskampf)
 Agon (Begriffsklärung)
 Antagonist (Begriffsklärung: „Gegenspieler“)